Följande personer har namnet Schreber:
Johann Christian Daniel von Schreber - tysk naturvetenskapsman, fabror till Daniel Gottlob Moritz Schreber.
Daniel Gottlob Moritz Schreber - tysk läkare och pedagog, far till Daniel Paul Schreber.
Daniel Paul Schreber - tysk senatspresident. 

Tyska efternamn